Don Santisteban (parfois appelé Santiesteban) est le deuxième sorcier nagual mexicain, membre de la lignée chamanique Abelar de don Juan Matus, d'après le témoignage de Carlos Castaneda. Il aurait vécu au début du  et est l'élève de Sebastian.

Il est capable de se métamorphoser grâce à sept modifications possibles du point d'assemblage. C'est un traqueur.

Il est le maître de don Lujan qui bien qu'étranger (étant Chinois) fut accepté en tant qu'élève le jour où il lui s'est littéralement cogné à lui, la tête la première, ce qu'il interpréta comme un signe.

Notes et références

Bibliographie 
 

Carlos Castaneda
Personnalité du chamanisme